Selnik (Slovenië), plaats in Slovenië
 Selnik (Maruševec), plaats in Kroatië
 Selnik (Ludbreg), plaats in Kroatië